Figlio del sultano Malik Shah I, Mehmed I succedette come sultano al nipote Malik Shah II anche se il vero potere sull'impero restò nelle mani del fratello di Mehmed, Ahmed Sanjar, signore del Khorasan. Mehmed I intervenne nel Levante prima (1107), appoggiando il signore di Aleppo, Ridwan ibn Tutush contro Qilij Arslan I del Sultanato di Rum, poi ordinando continue spedizioni contro gli Stati crociati nel quinquennio 1110-1115.

Alla morte di Mehmed I, il potere sull'impero passò al fratello Ahmed, mentre sultano a Baghdad divenne Mahmud II.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Sultani selgiuchidi
Condottieri turchi